Evonne Goolagong ha battuto in finale Renáta Tomanová 6–2 6–2.

Teste di serie
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Kerry Reid (primo turno)
 Helga Masthoff (quarti di finale)
 Sue Barker (secondo turno)
 Renáta Tomanová (finalista)
 Helen Gourlay (semifinalista)
 Lesley Bowrey (quarti di finale)
 Janet Young (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1976